SPB — аббревиатура, которая может обозначать:

 spb.ru — домен Санкт-Петербурга — http://gov.spb.ru
 SPB Software — российская компания, разработчик приложений и игр для мобильных устройств.
 SPB — код аэропорта Charlotte Amalie Harbor Seaplane Base на Сент-Томас, Американские Виргинские острова.
 Shortest Path Bridging (SPB) (IEEE 802.1aq) — сетевая технология, которая упрощает построение и конфигурацию сетей.
 SPB TV — провайдер готовых ОТТ, IPTV и mobile TV решений.
 SPB-IX — точка обмена интернет-трафиком, находится в Санкт-Петербурге.